Richard Chambers peut désigner :
 Richard Chambers (1927-), un joueur de rugby à XV irlandais ;
 Richard Chambers (1985-), un rameur britannique.